Роберт Юджин «Боб» Джинджерард (, 20 июня 1932 года, Эванстон, Иллинойс, США — 5 июля 2014 года, Бельмонт, Калифорния, США) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

Спортивная карьера 

В начале 1950-х гг. учился в Университете Колорадо, входил в итоговую «Восьмерку года» в младшей и старшей возрастных категориях. Признавался самым ценным игроком западного дивизиона NCAA (1955), в том же году вместе со своим клубом US Air Force стал победителем первенства Любительского спортивного объединения (AAU).

На летних Олимпийских играх в австралийском Мельбурне (1956) в составе сборной США выиграл золотую медаль. Также был чемпионом Панамериканских игр в Чикаго (1959), серебряным призёром чемпионата мира по баскетболу в Чили (1959).

По завершении баскетбольной карьеры открыл свою собственную сеть шинных магазинов, являлся её юристом. Кроме того, выступил создателем фонда Jeangerard Foundation, который собрал средства для развития национальных парков США.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/je/bob-jeangerard-1.html 

Выпускники Нью-Трирской средней школы
Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1956 года